Gustav Braunmüller ist der Name folgender Personen:

* Gustav Braunmüller (Schauspieler) (1811–1881), deutscher Schauspieler
 Gustav Braunmüller (Dichter) (1849–1905), deutsch-österreichischer Dichter